Daisuke Itō (1898–1981), un réalisateur japonais ;
 Daisuke Itō (1975-/), un pilote automobile japonais ;
 Daisuke Itō (1987-/), un footballeur japonais ;
 Daisuke Itō, un producteur japonais.